Kozan bezeichnet

 die Stadt Kozan (Adana) (vormals Sis) in der Provinz Adana, Türkei
 das zypriotische Dorf Larnakas tis Lapithou

Kozan ist der Familienname folgender Personen: 
 Ahmet Tuna Kozan (1943–1988), türkischer Fußballspieler